Друговићи могу да буду:

 Друговићи (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Друговићи (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ

или

 Драгувити, Друговићи